Amtsgericht Kirchberg bezeichnet

 Amtsgericht Kirchberg (Hunsrück), preußisches bzw. rheinland-pfälzisches Amtsgericht mit Sitz in Kirchberg (Hunsrück)
 Amtsgericht Kirchberg (Sachsen), sächsisches Amtsgericht mit Sitz in Kirchberg (Sachsen)